На Европейских играх 2019 в Минске Ирландия была представлена в 10 видах спорта 68-ю спортсменами.

Медали 

Ирландия на Европейских играх